Bore steht für:

 eine stark ausgeprägte Gezeitenwelle
 das Laufquerschnittsvolumen (engl. bore) einer Feuerwaffe, siehe Liste der Feuerwaffen-Fachbegriffe
 Bore (Emilia-Romagna), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Parma
 Bore (Äthiopien), Stadt im äthiopischen Verwaltungsbezirk Bore (Woreda)
 Bore (Schiff, 1960), ein finnisches Museumsschiff
 Bore (Schiff, 1966), ein schwedisches Fährschiff
 Bore (Südgeorgien), Bucht an der Küste Südgeorgiens

Siehe auch:
 Borre